Rongpu oder Rongbuk heißen:

Rongpu (Arun), Abfluss des Rongpu-Gletschers und Nebenfluss des Bum Chu, Oberlauf des Arun
Rongpu-Kloster in Tibet
Rongpu-Gletscher auf der Nordseite des Mount Everest in Tibet